George Dance kan syfta på bland andra:

* George Dance den äldre (1695–1768), engelsk arkitekt
 George Dance den yngre (1741–1825), engelsk arkitekt
 George Dance (1857–1932), engelsk lyriker och librettist